7 sezon ADAC Formel Masters – rozpoczął się 26 kwietnia i zakończył się 5 października po dwudziestu czterech rundach.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony ADAC Formel Masters
2014 w sportach motorowych
2014 w Niemczech
2014 w Holandii
2014 w Austrii
2014 na Słowacji